Анато́лий Ива́нович Кузнецо́в:
 Кузнецов, Анатолий Иванович (1927—1999) — советский легкоатлет и профессор.
 Кузнецов, Анатолий Иванович (1914—1943) — Герой Советского Союза.
 Кузнецов, Анатолий Иванович (род. 1957) — деятель российских спецслужб, генерал-майор.
 Кузнецов, Анатолий Иванович (1897—1951) — советский фармаколог, профессор, генерал-майор медицинской службы.